Chaganhada kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaganhada (socken i Kina, lat 42,26, long 110,50), Inre Mongoliet, 
 Chaganhada (socken i Kina, lat 43,79, long 119,18), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar